Horrible Histories (série de televisão) - série de televisão infantil de comédia britânica, inspirado nas histórias da franquia infantil de mesmo nome escritos por Terry Deary
Coleção Saber Horrível - coleção infanto-juvenil de livros enciclopédicos ilustrados

Desambiguação